Zipfel bezeichnet:

 halbmondförmige Anteil der Semilunarklappe in der Anatomie
 den Asteroiden (7565) Zipfel des Hauptgürtels
 einen Teil der Couleur bei Studentenverbindungen, siehe Couleur#Zipfel und Zipfelbund
 Blaue Zipfel, eine fränkische Spezialität
 eine längliche und schmale Ausbuchtung eines Staatsgebietes, siehe Zipfel (Geographie)
 eine Halbinsel
 die Enden einer Wurst (Wurstzipfel)
 die Quaste einer Zipfelmütze

Zipfel ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Zipfel (1883–1954), französischer Flugpionier, der im Januar 1909 auf dem Tempelhofer Feld mit seiner Voisin die ersten öffentlichen Motorflüge in Deutschland durchführte.
 Ernst Zipfel (1891–1966), deutscher Archivar
 Frank Zipfel (* 1963), luxemburgisch-deutscher Literaturwissenschaftler, Philologe und Hochschullehrer an der Universität Mainz
 Friedrich Zipfel (1920–1978), deutscher Historiker
 Gaby Zipfel (1951–2021), deutsche Sozialwissenschaftlerin

 Max Zipfel (1883–1964), deutscher Pfarrer und Politiker (CDU der DDR)
 Otto Zipfel (1886–1945), deutscher Politiker (KPD)
 Paul Albert Zipfel (1935–2019), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Bismarck
 Peter Zipfel (* 1956), deutscher Skilangläufer und Laufsportler
 Steffen Zipfel (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Stephan Zipfel (* 1962), deutscher Arzt und Psychotherapeut, Essstörungsforscher und Hochschullehrer
 Walter Zipfel (1914–1997), deutscher Jurist

Zipfel ist ein Synonym für:
 Spitze oder Ecke
 den Penis

Siehe auch